

Дани сећања 

1370-е пне.